Babel může být:

 Babel (film) – mexicko-americký film z roku 2006
 „Zmatek (Star Trek)“ (v originále „Babel“) – epizoda televizního sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

příjmení
 Isaak Babel (1894–1941) – ruský spisovatel a dramatik
 Kurt Babel (1897–1968) – československý politik
 Matte Babel (* 1980) – televizní herec a novinář
 Ryan Babel (* 1986) – nizozemský fotbalista